La Coppa di Germania 1987–88 fu la 45ª edizione della coppa. La finale venne giocata il 28 maggio 1988. L'Eintracht Frankfurt sconfisse il  1 – 0.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.08.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.08.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.1987

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.09.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.10.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.10.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.10.1987

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.10.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.10.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.10.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.11.1987

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.11.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.11.1987

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.11.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.12.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.02.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.02.1988

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.02.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.02.1988

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.03.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.03.1988

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.04.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.04.1988

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.05.1988

Eintracht Frankfurt(4º successo)

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1987-1988

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Edizioni della Coppa di Germania